Třída Daring je označení použité dosud pro tři třídy válečných lodí:

 Třída Daring (1893) – Britské torpédoborce postavené v letech 1892–1894.
 Třída Daring (1949) – Britské torpédoborce postavené v letech 1945–1954.
 Třída Daring (typ 45) – Britské torpédoborce stavěné od roku 2006.

Daring
Třídy torpédoborců